Альбан Буши (; 20 августа 1973, Тирана) — албанский футболист, нападающий, тренер молодежной сборной Албании.

Клубная карьера 
Буши имел продолжительную карьеру: он играл за 12 различных клуба в 6 различных стран. Начал он карьеру в клубе «Тирана». Затем он перешёл в венгерский «Сегед». В 1994 году он перебрался в Германию, где играл за «Ремшайд». Затем он вернулся в Албанию, где играл вновь за «Тирану» и «Фламуртари». Прежде чем он отправился в Болгарию выступать за «Литекс» (там он стал первым иностранным капитаном в истории клуба), он выступал за греческий клуб «Аполлон Смирнис». После он переехал в Турцию, где выступал за «Аданаспор», «Истанбулспор» и «Трабзонспор». После многих лет, проведенных за рубежом, Буши вернулся в Албанию в клуб «Партизани». Позже он отправился вновь в Грецию, где уже на сей раз играл за «Левадиакос» и «Аполлон» из Каламарии.

Возвращение в Албанию 
После долгого 13-летнего отсутствия в Албании, Буши вернулся в клуб, где его карьера началась и где он в последний раз играл в 1997 году, он подписал с контракт «Тираной» 31 августа 2010 года и был представлен в СМИ наряду с другим ветераном Деви Мукой. Хотя были снова предложения от зарубежных команд, но он чувствовал, что его долгом был закончить карьеру, где и начинал - в «Тиране». Его первый матч состоялсявышел на 3 октября 2010 года в выездном матче против «Скендербеу», он вышел на замену вместо Перо Пейич на 65-й минуте игры, которая закончилась поражением столичной команды со счётом 2-1.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Албании дебютировал 16 августа 1995 года в товарищеском матче против сборной Мальты, в котором также отличился забитым голом. Всего за сборную Буши провёл 67 матчей (4-ый результат в истории сборной) и забил 14 голов (был абсолютным рекордом для сборной до 2 сентября 2011 года, когда Эрьон Богдани за бил в ворота сборной Франции и довёл результат до 15 забитых голов за сборную).

Голы за сборную

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Сегед»
Игроки ФК «Фламуртари»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Литекс»
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Аполлон Понту»
Игроки ФК «Ремшайд»
Футбольные тренеры Албании